Шама может означать:

Населённые пункты 
 Шама — село Алексеевского района Татарстана.
  — город в Гане.

Люди 
 Шама, Кармель (род. 1973) — израильский политик.
 Шама, Саймон (род. 1945) — британо-американский историк.